Areas puede referirse a:

Areas (empresa), empresa española.
Areas (Antas de Ulla), parroquia del concello de Antas de Ulla.
Areas (Puenteareas), parroquia del concello de Puenteareas.
Areas (Tuy), parroquia del concello de Tuy.
Areas (Boimorto), lugar de la parroquia de Andavao, concello de Boimorto.
Areas (Paderne), lugar de la parroquia de Adragonte, concello de Paderne.
Areas (Pantón), lugar de la parroquia de Vilar de Ortelle, concello de Pantón.
Areas (La Peroja), lugar de la parroquia de Carracedo, concello de La Peroja.
Areas (Bordóns), lugar de la parroquia de Bordóns, concello de Sangengo.
Areas (Dorrón), lugar de la parroquia de Dorrón, concello de Sangengo.
Areas (Sober), lugar de la parroquia de Rosende, concello de Sober.
Areas (Villagarcía de Arosa), lugar de la parroquia de Cea, concello de Villagarcía de Arosa.
As Areas (Bayona), lugar de la parroquia de Santa Cristina da Ramallosa, concello de Bayona.
As Areas (Carballo), lugar de la parroquia de Lema, concello de Carballo.
As Areas (Ortigueira), lugar de la parroquia de Senra, concello de Ortigueira.
As Areas (Puebla del Brollón), lugar de la parroquia de Cereixa, concello de Puebla del Brollón.
As Areas (Puenteceso), lugar de la parroquia de Corme Aldea, concello de Ponteceso.
Cancela de Areas, lugar de la parroquia de Malpica de Bergantiños, concello de Malpica de Bergantiños.
O Piñeiro de Areas, lugar de la parroquia de O Piñeiro, concello de Covelo.
Playa de Areas, en el concello de Sangengo.